Санта Крус може да се отнася за:
 География
 Санта Крус де Тенерифе, град на Канарските острови
 Санта Крус де ла Сиера, град в Боливия
 Санта Крус (департамент), департамент в Боливия
 Санта Крус (острови), група острови, част от архипелага Соломонови острови в Тихия океан
 Санта Крус (остров), един от островите Чанъл
 Санта Крус, един от Галапагоските острови
 Санта Крус (провинция на Аржентина)
 Санта Крус (Чили), град в Чили

 Личности
 Роке Санта Крус (р.1981), парагвайски футболист

Вижте също 
 Санта Круз, английска транскрипция на същото име